Tempzin steht für:
 Tempzin (Kloster Tempzin), Ortsteil von Kloster Tempzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kloster Tempzin, ein Kloster in diesem Ortsteil
 Kloster Tempzin (Gemeinde), die Gemeinde zum genannten Ortsteil